Lotus (Loto en castellano) hace referencia a varios artículos:

Botánica

 Lotus (género), género botánico.

Motor

 Lotus Cars, fabricante de automóviles.
 Team Lotus, equipo de Fórmula 1 inglés que participó entre 1958 y 1994.
 Team Lotus (2010-11), equipo de Fórmula 1 anglo-malayo que participó entre 2010 y 2011.
 Lotus F1 Team, equipo de Fórmula 1 inglés propiedad de Genii Capital que corre a partir de 2012.
 Lotus en Fórmula 1, resumen de todos los equipos que representaron a Lotus Cars en Fórmula 1.

Música

 Lotus (álbum), álbum de la cantante Christina Aguilera.
 «Lotus», canción de la banda Cage the Elephant, incluida en su álbum debut de 2008, Cage the Elephant (álbum)

Además

 Lotus (software), compañía de software adquirida por IBM.
 Caso Lotus, parádigmático caso en materia de Derecho internacional público.
 Lotus (relojes), fabricante de relojes.
 Lotus (equipo ciclista), patrocinado por la empresa relojera del mismo nombre. Posteriormente pasó a denominarse Festina.